Le terme réserve citoyenne peut désigner :
 la réserve citoyenne auprès de l'armée, en France - voir : Réserve militaire ;
 la Réserve citoyenne de l'Éducation nationale, mise en place en 2015 en France ;
 la Réserve citoyenne cyberdéfense.